Laning steht für:

 Laning, eine Gemeinde im französischen Département Moselle

Laning ist der Familienname folgender Personen:

 Harris Laning (1873–1941), US-amerikanischer Militär, Konteradmiral der United States Navy
 J. Ford Laning (1853–1941), US-amerikanischen Politiker